Медноно́гов — фамилия. Известные носители: